La basilica di Sant'Apollinare a Rovigo
La basilica di Sant'Apollinare in Classe a Ravenna
La basilica di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna
La basilica di Sant'Apollinare a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Apollinare